Unay (voornaam), Mari meisjesnaam
 Unay (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam